Partidul Național Român se poate referi la:
Partidul Național Român din Ungaria și Transilvania, înființat în 1881
Partidul Național Român (România), continuatorul Partidului Național Român din Ungaria și Transilvania, care în 1922 și-a mutat sediul de la Cluj la București
Partidul Național Român (1998), înființat în anul 1998 la București
Partidul Național Român, partid politic actual din Republica Moldova.